Зярай:
 Зярай () — народность, относящаяся к группе тхыонгов, населяет территории Вьетнама и Камбоджи.
 Зярай () — город в провинции Бакльеу, Вьетнам.
 Зярай () — город в уезде Суанлок, провинция Донгнай, Вьетнам.